Forma poètica de la paraula «lliri».
Exemple:
Serventa de la Verge, Blanca d'Espill era conhort de pobres i pelegrins, 
''per tots anomenada la flor de llir.
Manuel Milà i Fontanals (Vilafranca del Penedès, 1818 - 1884)
 Llir entre cards, una de les obres d'Ausiàs March